Каллистра́т (ум. , ) — христианский святой.

Согласно Димитрию Ростовскому, Каллистрат родился в Карфагене, в христианской семье. Когда он был в армии, сослуживцы донесли о его вероисповедании командиру. Каллистрат отказался принести жертву богам, за что был подвергнут пыткам и брошен в море. Согласно житию, святого спасли дельфины, после чего сорок девять солдат обратились в христианство. Вместе с Каллистратом они были арестованы и казнены, но совершившиеся при этом чудеса (разрушение оков, землетрясение) побудили и других солдат отказаться от язычества.

В Средние века мощи Каллистрата хранились в Константинополе как чудотворные. Его житие было написано Симеоном Метафрастом.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Armenian Passion of St. Callistratus 

Персоналии по алфавиту
Мученики
Персоналии, чья дата рождения не установлена